

Patronyme 

 Bernard Natan (1886-1942), producteur franco-roumain
 Shuli Natan (née en 1947), chanteuse israélienne

Prénom 
 
 Natan Altman (1886-1970), peintre russe
 Natan Darty (1920-2010), entrepreneur français
 Natan Karczmar, organisateur culturel.
 Natan Rakhline (1906-1979), chef d'orchestre et professeur de musique soviétique
 Natan Ramet (1925-2012), déporté et rescapé belge de la Shoah
 Natan Sharansky (né en 1948), homme politique et écrivain israélien
 Natan Slifkin (né en 1975), rabbin et conférencier britannique
 Natan Stratievski (1920-2003), aviateur soviétique

Prénom utilisé en tant que pseudonyme 
Natan (né en 2001), footballeur brésilien.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom